Todo Pop 4 es el cuarto álbum recopilatorio de varios artistas perteneciente a la colección de CD'S Todo Pop, editado en 2001, compuesto por 10 canciones, perteneciente a la compañía discográfica EMI, el CD es de color morado.

Canciones

Véase también 

 Todo Pop 1
 Todo Pop 2
 Todo Pop 3
 Todo Pop 5
 Todo Pop 6
 Ni tú ni nadie

Referencias 

Álbumes de EMI Music Spain
Álbumes de España de 2001
Álbumes de varios artistas